Кавунівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Кавунівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район